De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1830-1849 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de Belgische onafhankelijkheid van 1830 en de verkiezingen van 1848.

De Eerste Kamerleden werden tot 1848 benoemd door de koning en dus niet verkozen. Er was ook geen vast aantal leden, maar er mochten niet meer dan 30 en niet minder dan 20 Eerste Kamerleden zijn. Het mandaat van de door de koning benoemde Eerste Kamerleden liep af tot 13 februari 1849.

Samenstelling Eerste Kamer na het ontslag van de Zuid-Nederlandse Eerste Kamerleden op 18 en 20 oktober 1830

Regeringsgezinden (21 zetels)
Gerrit Ferdinand van Asbeck tot Berge en Munsterhausen 
Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt 
Jacob Jan Cambier
Arnoldus van Gennep 
Frederik Adriaan van der Goltz
Evert Frederik van Heeckeren 
Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg 
Johan François van Hogendorp
François Clement de Jonge
Frans Godert van Lynden van Hemmen 
Hendrik Bernard Martini 
André Charles Membrède
Adolph Warner van Pallandt van Beerse 
Willem Nicolaas de Pesters van Cattenbroek
Willem Gerrit van de Poll 
Willem Frederik van Reede 
Willem Frederik Röell 
Floris Willem van Sloet tot Warmelo 
Nicolaas Steengracht 
Willem Lodewijk van Wassenaer Starrenburg 
Jan Pieter van Wickevoort Crommelin

Onafhankelijken (1 zetel)
Jacob Willem Dedel

Bijzonderheden
 Na het ontslag van de Zuid-Nederlandse Eerste Kamerleden ten gevolge van de Belgische Revolutie bleven er 22 Eerste Kamerleden over.

Tussentijdse mutaties

1831
 13 januari: Evert Frederik van Heeckeren (regeringsgezinden) overleed.
 21 april: Willem Nicolaas de Pesters van Cattenbroek (regeringsgezinden) overleed.
 4 oktober: Jacob Jan Cambier (regeringsgezinden) overleed
 18 oktober: Johan François van Hogendorp (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 18 en werd het minimumaantal van 20 leden in dit parlement niet meer bereikt.
 18 oktober: vier nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd. Dat waren Gijsbert Fontein Verschuir, Joost Jarges, Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg en Arnoldus Gerbrandus Verheyen (allen regeringsgezinden).
 25 oktober: André Charles Membrède (regeringsgezinden) overleed.
 14 december: Jean Charles van Bylandt (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 27 december: Andries Adolf Deutz van Assendelft (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 23 Eerste Kamerleden.

1833
 25 maart: Willem Lodewijk van Wassenaer Starrenburg (regeringsgezinden) overleed.
 18 juni: Andries Adolf Deutz van Assendelft (regeringsgezinden) overleed.
 24 oktober: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Gerard George Clifford en Leopold van Limburg Stirum (beiden regeringsgezinden).

1834
 21 oktober: Tammo Sypkens (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 24 Eerste Kamerleden.
 31 december: François Clement de Jonge (regeringsgezinden) overleed.

1835
 3 januari: Willem Frederik Röell (regeringsgezinden) overleed.
 20 oktober: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Cornelis Gerrit Bijleveld en Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (beiden regeringsgezinden). Hierdoor steeg het aantal Eerste Kamerleden naar 24.

1836
 4 april: Gerrit Ferdinand van Asbeck tot Berge en Munsterhausen (regeringsgezinden) overleed.
 18 oktober: Marc Cornelis Willem du Tour van Bellinchave (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 1 december: Gerrit Schimmelpenninck (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 25 Eerste Kamerleden.
 19 december: Willem Gerrit van de Poll (regeringsgezinden) overleed.

1837 
 6 mei: Jan Pieter van Wickevoort Crommelin (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 23.

1838
 2 januari: Gijsbert Fontein Verschuir (regeringsgezinden) overleed.
 30 januari: Floris Willem van Sloet tot Warmelo (regeringsgezinden) overleed.
 13 augustus: Willem Frederik van Reede (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er nog 20 Eerste Kamerleden.
 16 oktober: Alexander van Hugenpoth tot Aerdt (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1839
 10 oktober: Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (regeringsgezinden) overleed.
 22 oktober: twee nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: regeringsgezinden David Hendrik Chassé en Adriaan van der Hoop.

1840
 21 mei: Hendrik Rudolph Trip (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 23 Eerste Kamerleden.
 25 juni: Leopold van Limburg Stirum (regeringsgezinden) overleed.
 6 augustus: Wigbold Albert Willem van Limburg Stirum Noordwijk (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 20 oktober: zes nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, Arnoud Willem van Brienen van de Groote Lindt, Pierre de Liedel de Well, Oncko van Swinderen van Rensuma, Johan Weerts en Jan Iman Hendrik van Wickevoort Crommelin (allen regeringsgezinden). Vanaf dan waren er 29 Eerste Kamerleden.
 13 december: Nicolaas Steengracht (regeringsgezinden) overleed.

1841
 26 januari: Marinus Piepers (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 27 juli: Jean Charles van Bylandt (regeringsgezinden) overleed.
 11 november: Pibo Antonius Brugmans (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. 
 4 december: Jan Iman Hendrik van Wickevoort Crommelin (regeringsgezinden) overleed.

1842
 15 mei: Johan Weerts (regeringsgezinden) overleed. Het aantal Eerste Kamerleden daalde hierdoor naar 27.
 1 juli: Hendrik Merkus de Kock (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. 
 21 oktober: Maurits Cornelis van Hall (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 29 Eerste Kamerleden.
 12 november: Tammo Sypkens (regeringsgezinden) overleed.

1843
 1 februari: Everard van Weede van Dijkveld (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 16 juli: Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck (regeringsgezinden) overleed.

1844
 28 januari: Thimon Cornelis van Heerdt tot Eversberg (regeringsgezinden) overleed.
 20 februari: Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 26.
 29 februari: Jacob Gerard van Nes van Meerkerk (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 26 maart: Everard van Weede van Dijkveld (regeringsgezinden) overleed.
 20 juni: Johan Willem Huyssen van Kattendijke (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er 25 Eerste Kamerleden.
 21 oktober: Frederik van Rappard (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1845
 6 januari: Joost Jarges (regeringsgezinden) overleed.
 12 februari: Frans Godert van Lynden van Hemmen (regeringsgezinden) overleed.
 12 april: Hendrik Merkus de Kock (regeringsgezinden) overleed. Hierdoor daalde het aantal leden van de Eerste Kamer naar 24.
 4 november: Willem Joannes Junius van Hemert (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 16 december: Sjuck van Welderen Rengers (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1846
 20 maart: Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 27 Eerste Kamerleden.
 24 maart: Arnoldus van Gennep (regeringsgezinden) nam ontslag vanwege zijn hoge leeftijd.
 30 maart: Hendrik Christiaan van der Houven (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1847
 7 maart: Gerard George Clifford (regeringsgezinden) overleed.
 18 oktober: Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (regeringsgezinden) nam ontslag als Eerste Kamerlid vanwege zijn benoeming tot gouverneur van Gelderland. Vanaf dan waren er 25 Eerste Kamerleden.
 19 oktober: Pieter van Akerlaken (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

1848
 29 april: Marc Cornelis Willem du Tour van Bellinchave (regeringsgezinden) nam ontslag als Eerste Kamerlid vanwege zijn hoge leeftijd.
 23 mei: Jacob Willem Dedel (onafhankelijk) overleed. Hierdoor daalde het aantal Eerste Kamerleden naar 24.
 25 augustus: drie nieuwe Eerste Kamerleden werden benoemd: Frans Adam van der Duyn van Maasdam, Johan Gulielmus Hinlópen en Petrus Gabriël Sevenstern (allen regeringsgezinden). 
 27 augustus: Frederic van der Oudermeulen (gematigde liberalen) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 10 september: Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren van Enghuizen (regeringsgezinden) werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Vanaf dan waren er 29 Eerste Kamerleden.
 2 oktober: Adolph Warner van Pallandt van Beerse en David Hendrik Chassé (beiden regeringsgezinden) bedankten voor hun lidmaatschap van de Eerste Kamer, om de aanstaande grondwetsherziening niet in de weg te staan.
 7 oktober: Louis Gerard Adrien van Limburg Stirum (liberaal) werd benoemd tot Eerste Kamerlid.
 9 oktober: Otto Anne van Bylandt (regeringsgezinden) en Arnoldus Johannes Vos de Wael (gematigde liberalen) werden benoemd tot Eerste Kamerlid. Door hun benoeming werd het maximumaantal van 30 Eerste Kamerleden bereikt.
 16 december: Hendrik Bernard Martini (regeringsgezinden) overleed.
 19 december: Frans Adam van der Duyn van Maasdam (regeringsgezinden) overleed.

1849
 4 februari: Frederik Adriaan van der Goltz (regeringsgezinden) overleed. Vanaf dan waren er 27 Eerste Kamerleden.

1830-1849